Gjellerup ist ein 2007 nach Herning eingemeindeter Ort.

Darüber hinaus ist Gjellerup der Familienname folgender bekannter Personen:
 Karl Gjellerup (1857–1919), dänischer Schriftsteller
 Pia Gjellerup (* 1959), dänische Politikerin
 Ragnhild Fabricius Gjellerup (1896–1958), dänische Rechtsanwältin und Richterin